Lucchetti es un apellido italiano y puede hacer referencia a:

Personas 

Antoni Lucchetti, actor, director de cine, abogado y político español.
Cristian Lucchetti, futbolista argentino que juega como guardameta.
Héctor Lucchetti, esgrimidor y militar argentino, medallista olímpico en Ámsterdam 1928.
Luis Lucchetti, esgrimidor y militar argentino, medallista olímpico en Ámsterdam 1928.
Vittorio Lucchetti, gimnasta artístico italiano.

Miscelánea 

Tresmontes Lucchetti, empresa de alimentación chilena.
Caso Lucchetti, caso judicial relacionado con Lucchetti Perú SA.